Dieser Artikel behandelt die polnische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1982 in Spanien.

Qualifikation 
Polen qualifizierte sich ohne jegliches Problem für die WM in Spanien. Das entscheidende Spiel fand am 10. Oktober 1981 in Leipzig statt. Polen gewann gegen die DDR mit 3:2 und war einen Spieltag vor Schluss bereits qualifiziert. Sie beendeten die Gruppe 7 ohne Punktverlust. Dabei wurde das Auftaktspiel gegen Malta in der 82. Spielminute von Schiedsrichter Dušan Maksimović aufgrund von Zuschauerrauschreitungen vorzeitig abgebrochen.

Polnisches Aufgebot

Polnische Spiele bei der WM 1982

Vorrunde 

  –  0:0
  –  0:0
  –  5:1 – Tore: 1:0 Smolarek (55. Min.), 2:0 Lato (58. Min.), 3:0 Boniek (61. Min.), 4:0 Buncol (68. Min.), 5:0 Ciołek (76. Min.), 5:1 La Rosa (83. Min.)

Polen wurde Gruppenerster vor dem späteren Weltmeister Italien.

Zwischenrunde 

  –  3:0 – Tore: 1:0 Boniek (4. Min.), 2:0 Boniek (26. Min.), 3:0 Boniek (52. Min.)
  –  0:0

Polen wurde Gruppenerster und musste im Halbfinale erneut gegen Italien antreten.

Halbfinale 
  –  0:2 – Tore: 0:1 Rossi (22. Min.), 0:2 Rossi (72. Min.)

Spiel um den dritten Platz 

  –  3:2 – Tore: 0:1 Girard (13. Min.), 1:1 Szarmach (41. Min.), 2:1 Majewski (44. Min.), 3:1 Kupcewicz (46. Min.), 3:2 Couriol (73. Min.)

Polen wurde mit diesem Sieg über Frankreich zum zweiten Mal nach der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland Dritter einer Fußball-Weltmeisterschaft.

Einzelnachweise 

1982
Polen